LMT peut signifier :

Entreprises 

 Le Matériel téléphonique, qui fut un temps le nom français d'une filiale de l'entreprise ITT ;
 , une entreprise de téléphonie lituanienne ;
 Code NYSE de l'entreprise Lockheed Martin ;
 Lewis Machine and Tool Company, une entreprise d'armement.

Autres 

Laboratoire de Mécanique et Technologie, unité mixte de recherche (UMR) commune au CNRS et à l'ENS Paris-Saclay, en France ;
 Laboratory Market Test : dans le langage du marketing, consiste à inviter des consommateurs à procéder à des achats dans des conditions particulières, au sein d'un magasin ;
 Klamath Falls Airport, Oregon, US (code IATA) ;
 Luthomictiothérapie, une parodie de médecine alternative créée par le journaliste scientifique Florian Gouthière ;
 Lisa McPherson Trust, une organisation de lutte contre la scientologie de 1999 à 2001 ;
 Logistic model tree, un algorithme informatique ;
 Large Millimeter Telescope, un radiotélescope ;
 Local Mean Time, le temps solaire moyen en un endroit donné du globe terrestre ;
 En géologie, abréviation usuelle de la laumontite.